María Magdalena puede referirse a:

Personas 
María Magdalena, una discípula de Jesús de Nazaret, considerada santa por las iglesias Católica, Ortodoxa y Anglicana;
 María Magdalena de Pazzi (1566-1607), monja carmelita, venerada como santa por la Iglesia católica y las Iglesias orientales;
 María Magdalena de Austria (1589-1631), gran duquesa de Toscana en los siglos XVI y XVII;
 María Magdalena de Medici (1600-1633), una princesa de Toscana;
 María Magadalena de Austria-Tirol (1656-1669), archiduquesa de Austria en el siglo XVII;
 María Magdalena de Austria (1689-1743), archiduquesa de Austria en el siglo XVIII;
 María Magdalena de Borbón-Busset (1898-1984), duquesa consorte de Parma;
 María Madgalena Güemes, también conocida como Macacha, patriota argentina.

Geografía 
 María Magdalena, localidad de la Provincia de Misiones, Argentina;
 María Magdalena de Amatlán, comunidad del municipio de Tepoztlán, México;
 Isla María Magdalena, isla del estado de Nayarit, México.

Otros 
 María Magdalena, canción de Trigo Limpio (1978);
 (I'll Never Be) Maria Magdalena, canción de Sandra Cretu (1985);
 María Magdalena, película de Argentina dirigida en 1954 por Carlos Christensen;
 Santa María Magdalena (1773-1810), fragata de la Marina de guerra española;
 María Magdalena, serie de televisión del 2019.
 Mary Magdalene, película del 2018.

en:Marie-Madeleine